Rembang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Rembang, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Rembangan, ort, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Rembang (distrikt i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,72, long 111,37), 
 Kecamatan Rembang (distrikt i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,27, long 109,51), 
 Kecamatan Rembang (distrikt i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Rembang (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 112,80), Jawa Timur, 
 Desa Rembang (administrativ by i Indonesien, lat -7,88, long 112,00), Jawa Timur, 
 Kelurahan Rembang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar